Hidrografia
 Loira, gran riu de França

Geografia política
 Loira (departament) departament francès a la regió de Roine-Alps
 Loira Atlàntic, departament francès a la regió de País del Loira
 Alt Loira departament francès a Alvèrnia
 Indre i Loira, departament francès que pren el seu nom dels rius homònims
 Maine i Loira, departament francès a la regió de País del Loira
 País del Loira, regió al nord-oest de França
 Saona i Loira, departament francès a la regió de Borgonya
 Vall del Loira o el jardí de França